Норо — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Норо, Иссэй — японский джаз-фьюжн-гитарист, один из основателей и автор песен группы Casiopea.
 Норо, Эйтаро (1900—1934) — деятель рабочего движения Японии, лидер Коммунистической партии Японии.
 Норо — крупный населённый пункт на острове Нью-Джорджия (Соломоновы Острова).